Butcher Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Butcher Lake (Maine)
 Butcher Lake (Manistee County, Michigan)
 Butcher Lake (Oakland County, Michigan)